Groenesteyn ist der Name

 des Adelsgeschlechtes Ritter zu Groenesteyn (Adelsgeschlecht)

und deren Mitglieder

 Anselm Franz von Ritter zu Groenesteyn (1692–1765), kurmainzischer Kämmerer, Hofmarschall, Vizedom sowie Architekt
 Caspar Wilhelm von Ritter zu Groenesteyn († 1729), Hofgerichtspräsident
 Friedrich von Ritter zu Groenesteyn (1775–1830), nassauischer Geheimrat und Landtagsabgeordneter 
 Johann Heinrich Daniel von Ritter zu Groenesteyn, Vizededom in Erfurt
 Konstantin von Ritter zu Groenesteyn (1777–1855), Rechnungskammerpräsident und Landtagsabgeordneter 
 Lothar von Ritter zu Groenesteyn (1868–1945), bayerischer Diplomat
 Otto von Ritter zu Groenesteyn (1864–1940), bayerischer Diplomat
 Stephan von Ritter zu Groenesteyn (1606–1657), kaiserlicher Offizier und Kapitän der kurfürstlichen Leibgarde in Mainz

Siehe auch:
 Schloss Groenesteyn in Kiedrich